«Римський-Корсаков» — радянський біографічний фільм 1952 року про композитора Римського-Корсакова (к/студія «Ленфільм»).

Прізвище 

Ри́мський-Ко́рсаков — російське подвійне прізвище.

Відомі носії 
 Римський-Корсаков Андрій Миколайович (1878, Санкт-Петербург — 1940, Ленінград) — музикознавець, текстолог, музичний критик, філософ. Син і біограф М.А. Римського-Корсакова.
 Римський-Корсаков Воїн Андрійович (1822—1871) — мореплавець, географ.
 Римський-Корсаков Іван Степанович (бл. 1639—1701) — митрополит Тбіліський і Сибірський Ігнатій.
 Римський-Корсаков Микола Андрійович (1844—1908) — російський композитор, педагог, диригент, громадський діяч, музичний критик; член Могутньої купки.
 Римський-Корсаков Михайло Миколайович (1873—1951) — радянський ентомолог.
 Римський-Корсаков Михайло Михайлович (1872—1950) — військовий діяч періоду Гетьманату, контр-адмірал ВМС Української Держави.
 Римський-Корсаков Олександр Михайлович (1753—1840) — генерал армії Російської імперії.
 Римський-Корсаков Олександр Якович — російський поет.

Російські прізвища